Niemcy:
 Südstadt – dzielnica Bonn
 Südstadt – dzielnica Brunszwiku
 Südstadt – dzielnica Flensburga
 Südstadt – dzielnica Heidelbergu
 Südstadt – dzielnica Rostocku
 Südstadt – okręg administracyjny Kassel

Zobacz też:
 Südstadt-Bult